Алтынколь (с тюркских языков — «золотое озеро») — топоним.

 Алтынколь — приграничная (Казахстан-Китай) железнодорожная станция Алматинского отделения Казахстанских железных дорог; рядом расположен сухой порт и международный центр приграничного сотрудничества Хоргос.
Алтынколь (до 2021 г. — Первомайское) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Алтынколь, оно же Телецкое — озеро на юге Западной Сибири, в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай.

См. также